Кулик може да се отнася за:

Личности
 Александър Павлович Кулик – украински писател (1952 – 2010)
 Брус Хауърд Кулик – американски китарист (р.1953)
 Владимир Юриевич Кулик – руски футболист (р.1972)
 Григорий Иванович Кулик – маршал на СССР (1890 – 1950)
 Иля Александрович Кулик – руски фигурист (р.1977)
 Леонид Алексеевич Кулик – руски минералог, специалист по метеоритите (1883 – 1942)
 Олег Кулик – руски художник (р.1961)

Други
 Кулик – голям ударен кратер на обратната страна на Луната
 Кулик – американски филм от 1965 г.